Сидоровское — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Входит в состав Заднесельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Заднесельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Устья — 28 км, до центра муниципального образования Заднего — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Ивановское, Терехово, Дедово.

По переписи 2002 года население — 6 человек.

Деревня Сидоровское — родина Героя Советского Союза Николая Александровича Яковлева.

Примечания

Ссылки 
 Сидоровское в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района